La saison 1958-1959 du championnat du Maroc de football été remportée par l'Étoile de Casablanca  et unique sacre.

Classement final

Rencontres

Bilan de la saison

Voir aussi

Lien externe 
  Morocco 1958/59

Championnat du Maroc de football
Maroc
Maroc